Федеральная полиция (, сокращённо PF) — федеральные полицейские силы Мексики, существовавшие в 1998—2019 годах. Были созданы по указанию Секретариата общественной безопасности в 1998 году путём слияния других полицейских агентств (дорожной полиции, финансовой полиции, бригады военной полиции и соединения разведки МВД) для лучшего взаимодействия для борьбы против растущей угрозы наркокартелей. Как правило, сотрудники Федеральной полиции были хорошо вооружены и носили синий или чёрный камуфляж.

Свой привычный вид Федеральная полиция приобрела в 2009 году после упразднения , существовавшей в 1999—2009 годах.

1 октября 2019 года вошла в состав новообразованной .

Знаки различия

Ссылки 
 
 Federal Police Forces

Мексика
Нарковойна в Мексике